Мара може бити:

 Мара (име), женско име
 Мара (будизам), демон из будистичког предања
 Мара (богиња), лик из видео-игре
 Мара (регион), регион у Танзанији
 Мара (притока Викторијиног језера), река у Кенији и Танзанији